Nemo (bürgerlich Nemo Mettler) (* 3. August 1999) ist ein Schweizer Musiker aus Biel. Er spielt Geige, Klavier und Schlagzeug. Momentan ist er beim Label Bakara Music unter Vertrag. Die EP Nemos «Clownfisch» konnte sich auf Platz 95 der Schweizer Charts platzieren. Die Single «Du» erreichte Platz 4 der Schweizer Charts.
Bei The Masked Singer Switzerland im Jahr 2021 (2. Staffel) wurde er als Panda demaskiert und belegte den fünften Platz.

Diskografie

EPs

Weitere EPs 

 2022: WHATEVER FEELS RIGHT

Singles

Weitere Singles 

 2019: 365
 2019: Girl us mire City
 2020: Dance With Me
 2020: Video Games
 2021: Chleiderchäschtli (mit KT Gorique)
 2021: Certified Pop Queen
 2022: lonely af
 2022: own sh¡t
 2022: f*ck love (mit Anthony de la Torre)
 2022: be like you

Weitere Veröffentlichungen 

 2017: Style (mit Marc Amacher)
 2017: Singer (mit Dodo)
 2019: Legend (mit Stress)
 2021: HAILEY (mit Chelan)

Auszeichnungen 
 2017: Energy Music Awards – Kategorie: "Bester Schweizer Künstler"
2017: Prix Walo Awards (44th) – Kategorie: "Newcomer"
 2017: Swiss Music Awards – Kategorie: "Best Talent"
 2018: Swiss Music Awards – Kategorie: "Best Male Solo Act"
 2018: Swiss Music Awards – Kategorie: "Best Breaking Act"
 2018: Swiss Music Awards – Kategorie: "Best Live Act"
 2018: Swiss Music Awards – Kategorie: "Best Hit" (für Du)

Weblinks 
  Website Nemos
 Nemo auf der Website seines Labels Bakara

Einzelnachweise 

Popmusiker
Musiker (Schweiz)
Teilnehmer bei The Masked Singer Switzerland
Rapper
Dialektsänger (Schweizerdeutsch)
Pseudonym
Schweizer
Geboren 1999
Mann